У наступній таблиці наведено військові звання Естонії.

Повітряні сили

Сухопутні війська

Кандидати

Аспіранти

Військово-морські сили

Адмірали і офіцери

Підофіцери і матроси

Див також
Збройні сили Естонії

Примітки

Посилання
Збройні сили Естонії
МО Естонії 

 
Збройні сили Естонії
Військові звання за країною